Фуэнтес-де-Оньоро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 57,19 км². Население — 1375 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 124 км.

Население

См. также
Битва при Фуэнтес—де—Оньоро.

Примечания

Муниципалитеты Саламанки